Lichtsteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Lichtsteiner (* 1950), Schweizer Maler und Objektkünstler
 Maria J. Lichtsteiner (* 1956), Schweizer Künstlerin
 Stephan Lichtsteiner (* 1984), Schweizer Fußballspieler